Джойнер () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 Джойнер, Лайонел (1932—2001) — канадский шахматист.
 Джойнер, Лиза (род. 1966) — американская журналистка, телеведущая и актриса.
 Джойнер, Эл (1960) — американский легкоатлет.
 Джойнер, Элвин Натаниэль IV (более известный под псевдонимом Xzibit; род. 1974) — американский рэпер, актёр и телеведущий.

Составные фамилии 
 Гриффит-Джойнер, Флоренс (1959—1998) — американская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр.
 Джойнер-Керси, Джекки (род. 1962) — знаменитая американская легкоатлетка.

Топонимы 
 Джойнер — город, расположенный в округе Миссисипи (штат Арканзас, США).